Didymocyrtis är ett släkte av svampar. Didymocyrtis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Polycoccum för samma taxon.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymocyrtis